

Села:
 Рачин — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Рачин — Рівненська область, Дубенський район

Рачин — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Рачин — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства